Высшая лига 2007 () — 87-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» был исключён из лиги перед его началом из-за больших долгов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2007
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2007 году